«Парк Юность» () — парк-памятник садово-паркового искусства местного значения, расположенный на территории Святошинского района Киева (Украина). Создан 15 декабря 2011 года. Площадь парка-памятника — 5,94 га, парка культуры и отдыха — 14,2 га. Землепользователь — коммунальные предприятия по содержанию зелёных насаждений Святошинского района. Является местом отдыха горожан.

История 
Парк получил статус парка-памятника садово-паркового искусства местного значения Решением исполнительного комитета Киевского  горсовета от 15 декабря 2011 года № 851/7087 с общей площадью 5,94 га. 

Парк был заложен в 1979 году учениками близлежащих школ. В 2015 году была проведена реконструкция парка по обустройству.

Описание 
Парк расположен на правом берегу Днепра в исторической местности Никольская Борщаговка и ограничен проспектом Леся Курбаса, улицами Академика Серкова (Владимира Ульянова) и Владимира Покотила (Картвелишвили). В парке есть несколько детских площадок, летний кинотеатр Кристалл (заброшенный), церковь Святого Спиридона Тримифунтского и объемно-пространственная композиция Молодежь (2014).

Природа 
В 2015 году в парке высадили два лабиринта (для взрослых и детей) из кустарников.

Примечания

Ссылки 
 Про парк на сайте pryroda.in.ua 
 Обустройство парка 

Охраняемые природные территории Киевского горсовета
Парки-памятники садово-паркового искусства Украины
Парки Святошинского района